Brocoió puede referirse a: 

 La isla de Brocoió, en Brasil.
 El Palacio de Brocoió, ubicado en la citada isla.
 La Brocoió, una goleta brasileña.